A 2022-es Tour de France volt a háromhetes francia kerékpáros körverseny 109. kiírása. A győztes a dán Jonas Vingegaard lett, aki első háromhetes győzelmét aratta.

Pár héttel a verseny vége után Nairo Quintanát kizárták az összetett 6. helyéről, miután a 7. és 11. szakasz után leadott doppingmintájában tramadolt találtak.

Előzmények
A verseny útvonalát 2021. október 14-én mutatták be. Az már az előző évben ismertté vált, hogy a 2021-es Tour de France-on elmaradt dániai szakaszokat 2022-ben pótolják. A verseny egy 13 km-es egyenkénti időfutammal indult Koppenhága belvárosában. A következő szakaszon a mezőny végig haladt a 18 kilométer hosszú Nagy-Bælt hídon. Az ötödik szakaszon Párizs–Roubaix útvonalából 11 pavét, azaz kockaköves szakaszt 19,4 km hosszban teljesített a mezőny. A hatodik szakasz Belgiumból indult és érintették Luxemburgot is. A hetedik etap befutója egy aszfaltozatlan kavicsos úton volt. A kilencedik versenynap a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség székhelyéről, a svájci Aigle-ból rajtolt. A 11. szakaszon érték el a Col du Galibier-t, ami a verseny legmagasabb pontja volt. Másnap július 14-én a Alpe d’Huez-n volt a cél. A Pireneusokban megmászták a Col d'Aspint, a Hautacamot és a Col d'Aubisque-ot. 2022 februárjában bejelentették, hogy az UCI ProTeam csapatok közül az Alpecin-Fenix és a Arkéa–Samsic alanyi jogon, a B&B Hotels-KTM és a TotalEnergies szabadkártyával indulhat.

Indulók

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek
 

Tour de France
France